

Матвієво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Матвієво — село, Клинський міський округ, Московська область
 Матвієво — село, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Матвієво — селище, Нюксенський район, Вологодська область
 Матвієво — село, Темниковський район, Мордовія
 Матвієво — присілок, Тотемський район, Вологодська область